Eichenturm steht für:

 Eichenturm (Guttenberger Wald), Aussichtsturm im Guttenberger Wald, Landkreis Würzburg, Bayern
 Eichenturm,  deutscher Name des Oak Towers, Turm im Penrhyn Castle in Llandygai, Bezirk Gwynedd, Wales

Siehe auch
 Zwei-Eichen-Turm